Deze tabel van Albanese steden geeft een overzicht van alle 65 steden (bashki) in Albanië met de prefectuur en het district waarin ze zijn gelegen, alsook hun inwoneraantal, oppervlakte, bevolkingsdichtheid, hoogteligging, burgemeester (2013) en diens politieke partij. De steden worden opgesomd op volgorde van grootte, maar de tabel kan door middel van de pijltjes ook worden weergegeven volgens een rangschikking op basis van andere parameters, zoals het district of de bevolkingsdichtheid.

Legenda en noten 
Gewone gemeenten (komuna; enkelvoud: komunë) met meer dan 10.000 inwoners bij de volkstelling van 2011 zijn ook in de lijst opgenomen, maar zonder rangnummer. Deze 18 gemeenten worden cursief weergegeven. Merk op dat tal van andere komuna meer inwoners hebben dan de bashki van minder dan 10.000 inwoners, maar deze dus niet in de lijst zijn opgenomen.

Hoofdsteden van prefecturen zijn vet weergegeven, hoofdplaatsen van districten zijn voorzien van een dubbele obelisk (‡).

Wanneer zowel de minimum- en maximumhoogte van het hele gemeentelijke grondgebied als de hoogteligging van het centrum van een stad bekend zijn, is alleen die laatste waarde in de lijst opgenomen.

Tabel

Afbeeldingen

Referenties
   Resultaten van de volkstelling in 2011

 
Albanie steden tabel
Albanie
steden